Джи́но Россе́тти (; 7 ноября 1904, Специя — 16 мая 1992, Специя) — итальянский футболист, нападающий. Его имя должно было быть Джино Розетти (), но из-за ошибки регистратора муниципалитета Специи, неправильно записавшего фамилию, он стал Россетти.

Россетти является рекордсменом по числу голов в одном чемпионате Италии — 36 мячей.

Карьера 
Россетти начал свою карьеру в молодёжном составе клуба второго дивизиона «Специя», где затем выступал за основной состав. Его игру заметили руководители «Торино», но Специя отказала в продаже игрока. Тогда Россетти стал угрожать, что уедет в Чили, к своему брату Джузеппе, игравшему в этой стране, и будет выступать в чемпионате Чили. Руководители «Специи» поверили словам Джино, и Россетти стал футболистом «Торино».

В туринской команде Россетти стал одним из лидеров клуба, образовав знаменитую троицу нападения, прозванное «Чудесное трио» (Il trio delle meraviglie), составленную из него самого, Адольфо Балончери и Хулио Либонатти. С «Торино» Россетти выиграл в 1927 году чемпионат Италии. А в следующем сезоне Россетти забил 23 гола, став одним из лучших бомбардиров первенства, чем помог своей команде во второй раз подряд стать сильнейшей в Италии. В сезоне 1928/29 «Торино» занял второе место, пропустив вперёд «Болонью», но сам Россетти был лучшим игроком чемпионата, забив рекордные 36 мячей в 27-ми играх. Россетти выступал за «Торино» до 1933 года, забив за клуб 136 голов в 219 матчах в чемпионате Италии и кубке Митропы.

В 1933 году Россетти перешёл в «Наполи», но былой результативностью не отличался, забивая менее 10 голов за сезон. Затем Джино играл за «Торино», а завершил карьеру в «Специи».

В сборной Италии Россетти дебютировал 27 января 1927 года в матче со Швейцарией. В составе национальной команды он участвовал на Олимпиаде в 1928 году, а также стал чемпионом и лучшим бомбардиром (вместе с партнёром по команде Либонатти) чемпионата Центральной Европы в 1930-м.

Достижения

Командные 
 Чемпион Италии: 1927, 1928
 Обладатель Кубка Центральной Европы: 1930

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1929 (36 голов)
 Лучший бомбардир Кубка Центральной Европы: 1930 (6 голов)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья на myblog.it
 Профиль на sports-reference.com 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Футбольные тренеры Италии
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Мачератезе»
Тренеры ФК «Мачератезе»
Тренеры ФК «Тернана»